Ройл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ройл, Джон Форбс (1799—1858) — английский натуралист.
 Ройл, Селена (1904—1983) — американская актриса.